О древнеегипетском храме см. Филы
Филе́ или филе́й () собственно значит «ниточка». С XIV века эта «ниточка» получила во французском языке значение «кусок мяса» (вырезка). Предположительно такой кусок вручался покупателю завёрнутым и перевязанным ниткой.

 Рыбное филе — рыба, разрезанная по длине вдоль позвоночника на две продольные половины; чешуя, голова, позвоночник, плечевые и крупные рёберные кости, внутренности, плавники, чёрная брюшная плёнка удалены; сгустки крови зачищены. Наиболее популярны для приготовления пищи филе лосося, скумбрии, хека, минтая, путассу, макруруса, сельди, кальмара. Филе в России было однозначным определением филе рыбы, но впоследствии стали применять это определение к мясу птицы и животных, очищенному от костей, что не совсем правильно (но, возможно, копирует американский вариант употребления слова Fillet). Согласно кулинарному словарю В. В. Похлёбкина: «Филе — термин, который имеет широкое значение, но которым обычно обозначают лучшую, самую нежную и вкусную и самую дорогую часть мяса домашних животных, птицы, дичи и рыбы…»
 Филе — в русском и французском имеет также значение «вышивка на сетке из ниток или сетчатая вязка». Вышивка на сетке была известна в разных странах уже в глубокой древности, примером тому служат сети из верёвок и бечёвки для ловли животных и рыболовные сети древних людей. Со временем филейные работы совершенствовались. В настоящее время филейная вышивка — это вид рукоделия, состоящий из плетения сетки и вышивания по ней украшающих швов и фигурок.

Ссылки 

Мясные продукты